Parisii ist der Name folgender späteisenzeitlicher/römerzeitlicher Stämme:
Die Parisier im Seinetal in Gallien
nach Ptolemäius ein britannischer Stamm im Nordosten der Insel